Борец може да се отнася за:
 борец – човек, който се бори за нещо, например „борец за свобода“
 борец – състезател по спортна борба
 кечист – на английски „професионален борец“
 Борец – село в Южна България
 „Борец“ - хектографски вестник на ВМОРО
 „Борец“ - хектографски вестник на ВМОРО
 „Борец“ – гръцко-македонски вестник в Чехословакия

Вижте също 
 Борци (пояснение)